Boubakar Kouyaté – calciatore maliano
Cheikhou Kouyaté – calciatore senegalese
Kani Kouyaté – cestista ivoriana
Lansana Kouyaté –politico guineano
Sotigui Kouyaté – attore e drammaturgo burkinabé, di origine maliana